

События 
 Начало правления Озия (умер в 739 году до н. э.), он же Азария (, Уззияу), в Иудейском царстве.
 Начало правления Ю-вана (幽王), последнего царя династии Западная Чжоу, в Китае.
 Поход Салманасара IV против Урарту.
 Чоу во главе сторонников напал на князя Цзинь Шан-шу и убил его. Чоу взошёл на престол (Вэнь-хоу, эра правления 780—746) [12].

Скончались 
 Умер князь Чэнь У-гун, ему наследовал сын Юэ (И-гун, эра правления 780—778)
 Шан-шу (царство Цзинь, эпоха Чуньцю) — десятый правитель царства Цзинь в эпоху Чуньцю по имени Цзи Шан.

См. также